Gianina Ernst (ur. 31 grudnia 1998 w Samedan) – niemiecka skoczkini narciarska do czerwca 2013 reprezentująca Szwajcarię. Medalistka mistrzostw Niemiec i Szwajcarii, olimpijka. Czterokrotna drużynowa medalistka mistrzostw świata juniorów.

Córka byłego skoczka narciarskiego Joachima Ernsta.

Przebieg kariery 
Skoki narciarskie uprawia od ósmego roku życia. Początkowo reprezentowała Szwajcarię, trenując w klubie SK Einsiedeln. W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez Międzynarodową Federację Narciarską zadebiutowała w lipcu 2012, zajmując 9. miejsce w zawodach cyklu Alpen Cup rozegranych w niemieckiej miejscowości Pöhla. W sumie w sezonie 2012/2013 wystąpiła w 9 z 11 rozegranych konkursów. W klasyfikacji generalnej cyklu zdobyła łącznie 216 punktów i została sklasyfikowana na 14. pozycji. W marcu 2013 wzięła także udział w konkursie Pucharu Kontynentalnego w niemieckim Oberwiesenthal, gdzie zajęła 15. miejsce. W klasyfikacji generalnej sezonu 2012/2013 uplasowała się na 24. pozycji, zdobywając w sumie 16 punktów.

W maju 2013 wybrana została do kadry C reprezentacji Niemiec. Od czerwca 2013 oficjalnie przestała reprezentować Szwajcarię, a zaczęła Niemcy. W sierpniu 2013 wzięła udział w 4 konkursach cyklu Alpen Cup, wygrywając oba rozegrane w Pöhli, a także zajmując 2. i 4. miejsce w zawodach w Bischofsgrün. We wrześniu 2013 wystartowała także w konkursach Pucharu Kontynentalnego w Lillehammer, zajmując w nich 9. i 6. pozycję. W grudniu 2013 w tej samej miejscowości po raz pierwszy w karierze wzięła udział w zawodach Pucharu Świata kobiet. W swoim debiucie w zawodach tej rangi stanęła na podium, zajmując z Danielą Iraschko-Stolz ex aequo 2. miejsce.

W 2014 pojechała na igrzyska olimpijskie w Soczi jako ich najmłodszy uczestnik.

W swojej karierze zdobywała medale zarówno mistrzostw Szwajcarii, jak i Niemiec. W 2011 w konkursie indywidualnym kobiet zdobyła srebrny medal, a rok później brązowy. W 2013 zajęła także 3. pozycję w konkursie indywidualnym kobiet podczas mistrzostw Niemiec, a rok później została indywidualną wicemistrzynią Niemiec.

W październiku 2020 ogłosiła zakończenie kariery.

Ernst jest córką byłego niemieckiego skoczka narciarskiego Joachima Ernsta i byłej szwajcarskiej biegaczki narciarskiej Conny Thomas. Ma starszego brata – Benjamina, który także uprawia skoki narciarskie, reprezentując Szwajcarię, oraz 4 starsze siostry – Ramonę, Svenję, Sabrinę i Raphaelę.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Niemieckie skoczkinie narciarskie
Niemieccy olimpijczycy
Szwajcarskie skoczkinie narciarskie
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1998